Соревнования по регби на летних Олимпийских играх впервые состоялись на Играх 1900 года в Париже и с тех пор включались в программу Игр 1908, 1920 и 1924 годов. На трёх из этих четырёх Игр соревновались лишь по две команды, в 1924 году участвовали три страны. Таким образом, все участники становились призёрами.

После 1924 года регби было исключено из олимпийской программы: считается, что поводом к тому послужили массовые беспорядки на Олимпийских играх в Париже, начавшиеся после того, как национальная сборная проиграла матч за золотые медали сборной США. Регби вернулось в олимпийскую спустя 92 года на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, но уже в формате регби-7 среди мужчин и женщин.

Призёры соревнований

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт (после 2016 года)

Страны 
<div style="overflow:auto">

Примечания

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по регби
 Чемпионат мира по регби
 Чемпионат мира по регби-7

Ссылки 
 Регби на Олимпийских играх 

Турниры по регби
 
Виды спорта на летних Олимпийских играх